Midori, het Japanse woord voor de kleur groen
 Midori (Gunma), een stad (shi) in de Japanse prefectuur Gunma
 Midori (Hyogo), een gemeente (machi) in de Japanse prefectuur Hyogo
 Midori Goto, een Japanse violiste
 Midori (auteur), de schrijver Midori
 Midori (acteur), de acteur Midori
 Midori (band), een Japanse punkjazzband
 Midori (pornoactrice), de Amerikaanse pornoactrice Midori, geboren als Michele Watley
 Midori (film), een Japanse animatiefilm uit 1992
 Midori (besturingssysteem), een mogelijk toekomstig besturingssysteem van Microsoft
 Midori (webbrowser), een lichte open source-webbrowser
 Midori (likeur), een helder groene likeur die smaakt naar meloen.